La zone Sud est l'une des quatre zones de développement économique du Bhoutan. Elle regroupe les districts de Bumthang, Sarpang, Trongsa et Zhemgang.

Elle a une superficie de 9 679 km² et une population de 260 000 habitants, sa capitale est située à Geylegphug, la capitale de district Sarpang.

Subdivision au Bhoutan